Сезон 1938/39 — 29-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 28-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

В связи с аншлюсом чемпионат Австрии в этом сезоне официально считался частью чемпионата Германии и носил название Гаулига «Остмарк».

Гаулига «Остмарк»

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Германии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Die Online Statistik
Чемпионат Австрии 1938/39 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Германии 1938 на сайте AustriaSoccer.at

1938/1939
Аустрия Вена